Stazione di Tamachi – stazione ferroviaria giapponese a Tokyo
Stazione di Tamachi – stazione ferroviaria giapponese a Okayama